Замок Блютенбург () — бывший охотничий замок в Мюнхене, расположенный в районе Оберменцинг, омывается с запада небольшой рекой  Вюрм, с восточной стороны двумя проточными прудами, благодаря чему практически находится на острове. Сейчас замок почти полностью принадлежит Мюнхенской Международной Молодёжной Библиотеке (Die Internationale Jugendbibliothek IJB). 

Первоначальные укрепления на месте замка Блютенбург были построены уже в XIII веке. С 1431 года по 1440 год замок был перестроен будущим герцогом Альбрехтом III. С построенным в конце XVII века дворцом Нимфенбург замок объединяла «полоса прямой видимости» (Durchblick), аллея, обеспечивавшая возможность визуального контакта между ними. С середины XX века она заросла деревьями, и прямая видимость отсутствует, но планируется её восстановление.

Замок Блютенбург, a также прилегающий к нему парк, носящий название Am Durchblick («На Просеке»), известны ещё тем, что здесь творили такие знаменитые художники, как Ян Полак (Jan Pollack), расписавший капеллу замка в 1500 году, и Василий Кандинский (сохранились его натурные этюды дворца Нимфенбург 1902 и 1904 годов).  

Первые поселения индоевропейцев и сино-кавказцев (ретийцев) появились на этом месте ещё 4000 лет назад в период Ранней Бронзы (не позднее), о чём свидетельствует древняя гробница, найденная в Оберменцинге в 1910 году во время дорожных работ. В XII веке до нашей эры, по данным раскопок 1924 года, на месте Замка Блютенбург находилось укреплённое поселение Siedlung Blutenburg, имевшее стратегическое  значение. 

Название замка происходит от старонемецкого слова Pluedenberg, что переводится как «Цветочная Гора». Это название холма, на котором возвышается Замок Блютенбург, закрепилось за этим местом ещё с незапамятных времён и связано с древним языческим поверьем, говорящим о том, что если весной отыскать на Цветочной Горе только что распустившуюся розу, прикоснуться к ней и загадать желание, то это желание может сбыться.

С Замком Блютенбург связана трагическая история любви  белокурой красавицы Агнес и баварского принца Альбрехта. Поэтому напротив входа в замок в 2013 году был установлен бронзовый монумент "Памятник Любви" (Joseph Michael Neustifter: Ein Denkmal für die Liebe). В связи с 1200-летним юбилеем мюнхенских районов Оберменцинг / Унтерменцинг (быв. Менцинг) в 2017 году рядом с замком Блютенбург на сцене, принадлежащей Храму «Страсти Христовы» (Leiden Christi), состоялась премьера музыкального спектакля «Агнес или Тайна Замка Блютенбург», в котором представлена фантастическая версия судьбы Агнес Бернауэр.

В последние 1200 лет с момента основания посёлка Менцинг (Menzing) все крепости на Цветочной Горе называли Менцингиями (Menzingia). Наименование города Менцинг происходит от индоевропейского термина manzo, переводимого как «бык». Возможно ранее ретийцы, жившие на этом месте до прихода индоевропейцев, мигрировавших в Баварию из Верхней Месопотамии многие тысячи лет назад, называли священное место вокруг Цветочной Горы соответствующим хурритским словом "alfum" или "alpum" ("бык"), так как у древних хурритов существовал культ быка, уходящий корнями ещё в каменный век. 

В 1150 году Графы Андексы на месте бывшего римского форта воздвигли на острове крепость из больших серых камней и дали ей название Burg Menzing (Schloss Menzinga или Menzingia), сохранив и прежнее Pluedenberg, иногда преобразуемое в Pluedenburg. В 1248 году остров Плюденберг (Pluedenberg), как и расположенный вокруг него город Менцинг, перешли во владение Герцогов Виттельсбахов вместе с частично разрушенной в ходе войн крепостью. 

К XV веку в приличном состоянии сохранилась только одна жилая башня, фрагмент которой в настоящее время можно увидеть в подвальном помещении господского дома (Herrenhaus) замка. Ранее крепость пытались восстановить, но её в очередной раз то разрушали, то сжигали в ходе перманентных конфликтов. В 1431 году принц Альбрехт фон Виттельсбах начал грандиозную перестройку того, что осталось от старой крепости, с целью превращения её в уютный охотничий замок и в любовное гнёздышко для совместной жизни со своей тайной супругой Агнес Бернауэр.

Литература 
 Helmuth Stahleder: Von Allach bis Zamilapark. Namen und historische Grunddaten zur Geschichte Münchens und seiner eingemeindeten Vororte. Stadtarchiv München, ed. München: Buchendorfer Verlag 2001. ISBN 3-934036-46-5

Примечания

Ссылки 
 Информация на сайте баварского управления парками, замками и озёрами
 Международная молодёжная библиотека в замке Блютенбург
 Geschichte von Schloss Blutenburg на www.blutenburg.de
 1200 лет городу Менцинг

Замки Мюнхена
Охотничьи замки Германии
Здания и сооружения, заложенные в 1431 году
Здания и сооружения, построенные в 1440 году